172 rok naszej ery
 172 rok przed naszą erą
 172 liczba naturalna
 galaktyka NGC 172
 planetoida (172) Baucis
 droga wojewódzka nr 172
 linia kolejowa nr 172
 samolot Cessna 172